Potamianos ist der Familienname folgender Personen:

 Charalambos Potamianos (1907–??), griechischer Segler 
 Themos Potamianos (1895–1973), griechischer Schriftsteller